Alasay, ou Alasaï, est le nom d'une vallée d'Afghanistan, dans la province du Kâpîssâ.

Alasay, ou Alasaï peut désigner :
 Alasay, un district de l'est de Kâpîssâ en Afghanistan.

Voir aussi 
 Bataille d'Alasaï, en 2009, menée contre les Talibans